Brestskaya krepost () é um filme de guerra russo lançado em 2010, baseado na invasão Nazista a fortaleza de Brest, na atual Bielorrússia, em meados de 1941.

Ligações externas 
 

Filmes de guerra da Rússia
Filmes da Rússia de 2010